Али́ев (Али́ева) — тюркская фамилия, происходящая от арабского имени Али. Известные носители:

Алиев

А 
 
 Алиев, Абдула Русланович (род. 1986) — российский самбист.
 Алиев, Абульфат Асад оглы (1926—1990) — ханенде, Народный артист Азербайджанской ССР
 Алиев, Ага Курбан оглы (1911—1997) — азербайджанский и советский геолог-нефтяник.
 Алиев, Ага Юсуп (1882—1970) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Агададаш Махмуд оглы (род. 1940) — советский и азербайджанский химик.
 Алиев, Агиль Алирза оглы (1926—2006) — экономист.
 Алиев, Адалло Магомедович (1932—2015) — дагестанский поэт, прозаик, публицист.
 Алиев, Адиль Абыш оглы (род. 1969) — депутат Национального собрания Азербайджана.
 Алиев, Азад — азербайджанский скрипач.
 Алиев, Азад Микаил оглы (род. 1956) — советский и азербайджанский скульптор.
 
 Алиев, Азер Илгар оглы (род. 1994) — российский футболист.
 Алиев, Айдер Энверович (род. 1952) — советский и российский скульптор.
 Алиев, Акпер (1908—1981) — туркменский писатель, литературовед.
 Алиев, Алван Мадат оглу (1947—2014) — советский и азербайджанский писатель, журналист, государственный деятель.
 
 
 
 Алиев, Алибек Алиевич (род. 1996) — шведский футболист.
 Алиев, Аликул (1914 — ?) — советский хозяйственный, государственный и политический деятель.
 Алиев, Алимирза Алиевич — машинист бульдозера, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Алияр Юсиф оглы (1957—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Алиев, Аманбол Нургалиевич (род. 1995) — казахстанский футболист.
 Алиев, Амираслан Рза оглы (1960—1995) — Национальный Герой Азербайджана.
 Алиев, Ариф Тагиевич (род. 1960) — российский сценарист.
 Алиев, Арсен Абдураупович (род. неизвестно) — российский спортсмен специализируется по ушу, рукопашному бою, кикбоксингу и кунгфу-саньда
 Алиев, Арсланбек Кадиевич (род. 1983) — российский борец.
 Алиев, Арыстанбек Мухамедиевич — ФИО Арыстанбека Мухамедиулы до 2008 года.
 Алиев, Асадулла (род. 1985) — азербайджанский футболист.
 Алиев, Асиф Тофик оглы (род. 1956) — советский футболист.
 Алиев, Аскер Али оглы (1915—1966) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Атай Баширович (род. 1954) — председатель правительства Республики Дагестан.

Б 
 Алиев, Бакирдин (1933—2014) — народный артист Киргизской ССР.
 Алиев, Бахман Исрафил оглы (1934—1993) — советский и азербайджанский режиссёр, художник-постановщик, художник-мультипликатор и сценарист мультипликационных фильмов.
 Алиев, Бахромбек Шавкатович (род. 1978) — узбекистанский и российский футболист Выступал за сборную Узбекистана.
 
 Алиев, Булат Алиевич (1898—1969) — старший табунщик, Герой Социалистического Труда.

В 
  (род. 1959) — украинский бизнесмен.
 Алиев, Вагиф Мазахир оглы (1940—2021) — советский и азербайджанский актёр.
 Алиев, Ванати Шарипович (1958—2012) — актёр.
 Алиев, Василий Ахмед оглы (1959—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 
 Алиев, Ваха Амирович (1927—1979) — кавалерист, участник Великой Отечественной войны, сын полка.

Г 
 Алиев, Габиль (1927—2015) — азербайджанский кеманчист.
 Алиев, Гаджи (род. 1991) — азербайджанский борец.
 Алиев, Гаджикасум Шихмурзаевич (1901—1981) — председатель Президиума Верховного Совета Дагестанской АССР (1954—1962).
 Алиев, Гадой (1901—1988) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Газанфар Керим оглы (1927—1984) — работник транспортной отрасли, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Гасрет Агаевич (1922—1981) — Герой Советского Союза.
 Алиев, Гамид Фархад оглы (более известен как Гамид Арзулу; род. 1937) — азербайджанский писатель.
 Алиев, Гапур (1949—2011) — российский поэт, бард, драматург.
 
 Алиев, Гейдар Алирза оглы (1923—2003) — президент Азербайджана (1993—2003).
 Алиев, Гиди Иса оглы (1896—1959) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Гулям Алиевич (1915—2009) — советский, таджикский учёный в области животноводства, государственный и политический деятель.
 Алиев, Гумбат Мамед оглы (род. 1932) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Гусейн Алирза оглы (1911—1991) — советский и азербайджанский живописец.
 Алиев, Гусейн Керим оглы (1897—1972) — советский хирург-ученый, профессор, доктор медицинских наук, заслуженный врач и заслуженный деятель науки Азербайджанской ССР.
 Алиев, Гусейнбала Балаали оглы (1918—1941) — советский лётчик-истребитель, лейтенант.
 Алиев, Гюль Бала Ага Бала оглы (1879—1971) — мастер по сложным работам, Герой Социалистического Труда.

Д 
 Алиев, Джабир Амирулла оглы (1902—1938) — азербайджанский советский партийный деятель. Бригадный комиссар.
 Алиев, Джалал Алирза оглы (1928—2016) — азербайджанский селекционер и политический деятель.
 Алиев, Джамал Алиевич (род. 1983) — российский борец вольного стиля.
 Алиев, Дмитрий Сергеевич (род. 1999) — российский фигурист-одиночник.
 Алиев, Дулат Каппарович (род. 1948) — казахский художник.
 Алиев, Дустмурод (1950—1989) — таджикский певец (лирический тенор).

Ж 
 Алиев, Жуматай Алиевич (род. 1952) — казахстанский депутат и политический деятель.

И 
 Алиев, Иван Михайлович (1892—1964) — советский военный деятель, генерал-майор.
 Алиев, Играмотдин Серажутдинович (род. 1947) — советский и украинский учёный.
 Алиев, Ильдар Хайдарович (1972—2021) — советский и российский футболист (мини- и пляжный футбол), тренер.
 Алиев, Илькин Вагиф оглы (род. 1996) — азербайджанский волейболист.
 
 Алиев, Илья Олегович (род. 1991) — белорусский футболист.
 Алиев, Интигам Камил оглы (род. 1962) — азербайджанский правозащитник и юрист.
 Алиев, Иса Муса оглы (1939—1997) — бригадир колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Искендер Али оглы (1906—1974) — деятель народного хозяйства Советского Азербайджана, народный комиссар лёгкой промышленности Азербайджанской ССР.
 Алиев, Ислам Исмаилович (род. 2000) — российский борец.
 Алиев, Исмаил Ибрагимович (род. 1946) — советский и российский учёный, электротехник, доктор технических наук, профессор.

К 
 
 Алиев, Камран Гурбанович (род. 1998) — российский и азербайджанский футболист.
 Алиев, Кара Эсенович (1907—1973) — председатель колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Курбан Шихбубаевич (род. 1982) — российский футболист.
 Алиев, Кямран Байрам оглы (род. 1965) — юрист, генеральный прокурор Республики Азербайджан.

М 
 
 Алиев, Магомед-Али Раджов-Гаджиевич (род. 1949) — советский, узбекистанский скульптор.
 Алиев, Магомедбек Даитбекович (род. 1967) — советский и российский дзюдоист.
 Алиев, Максуд Исфандияр оглы (1924—2016) — советский и азербайджанский физик.
 Алиев, Мамед Магерамм оглы (1910—?) — советский хлопковод, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Мамед-Таги Абдул-Самет оглы (1858—1918) — депутат 1-й Государственной Думы Российской империи.
 Алиев, Мастан Астан оглы (1918—1945) — участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.
 Алиев, Махарам Акпер оглы (1931—2015) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Махир (род. 1967) — советский и азербайджанский футболист.
 Алиев, Махмуд Исмаил оглы (1908—1958) — советский азербайджанский дипломат, нарком.
 
 Алиев, Мешади Али оглы (1923 — ?) — старший машинист котельного цеха, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Минкаил Алиевич (1907—1983) — советский писатель, драматург.
 Алиев, Мирза Ага Али оглы (1883—1954) — азербайджанский актёр.
 
 Алиев, Мурат Абдувалиевич (1948—2020) — советский и киргизский кинооператор.
 Алиев, Муршуд Микаил оглы (1906—1970) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Мурод Бакиевич (род. 1970) — советский и узбекистанский футболист, спортивный и футбольный функционер и тренер.
 Алиев, Муса Мирза оглы (1908—1985) — президент АН Азербайджанской ССР.
 Алиев, Мухит Уралбаевич — аким города Туркестан (2003—2006)
 Алиев, Мухтар Алиевич (1933—2015) — хирург, Народный герой Казахстана.
 Алиев, Муху Гимбатович (род. 1940) — первый президент Дагестана.
 Алиев, Мясим Касум оглы (1910 — ?) — звеньевой колхоза, Герой Социалистического Труда.

Н 
 Алиев, Надир Алыш оглы (1962—1993) — Национальный Герой Азербайджана.
 Алиев, Назим (род. 1963) — азербайджанский футболист.
 
  
 Алиев, Ниязи Гусейнбала оглы (род. 1986) — азербайджанский каратист.
 Алиев, Нурали Рахатович (род. 1985) — казахский экономист, финансист и банкир, внук Нурсултана Назарбаева.
 Алиев, Нурулла Ариф оглы (род. 1965) — азербайджанский доктор исторических наук.
 Алиев, Нуруш Алигасан оглы (1911—1995) — работник сельского хозяйства СССР, Герой Социалистического Труда.

О 
 Алиев, Олег (род. 1959) — российский кинодокументалист, режиссёр и исследователь.
 Алиев, Орман Чингиз оглы (род. 1980) — азербайджанский кинопродюсер, режиссёр, исполнительный директор Баку Медиа Центра, член Европейской Киноакадемии, Заслуженный работник культуры Азербайджана (2018).
 Алиев, Орхан Ахлиман оглы (род. 1995) — азербайджанский футболист.

П 
 
 Алиев, Пиралы Ханалиевич (род. 1984) — казахстанский футболист.

Р 
 Алиев, Рагим Мусаибович (род. 1992) — российский кикбоксер.
 Алиев, Рамиз (1938—2022) — азербайджанский кинорежиссёр.
 Алиев, Расим Гасан оглы (1934—2021) — азербайджанский архитектор.
 Алиев, Рауф Сехраман оглы (род. 1989) — азербайджанский футболист.
 
 Алиев, Рахат Мухтарович (1962—2015) — казахстанский политик, бизнесмен и дипломат.
 Алиев, Ровшан Нариман оглы (1972—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 
 Алиев, Рустам Аллахверды оглы (1903—1974) — председатель колхоза «Красный Октябрь», Герой Социалистического Труда.

С 
 
 Алиев, Саид Давыдович (1917—1991) — участник Великой Отечественной войны. Герой Советского Союза.
 Алиев, Сакит (1965—2015) — советский и азербайджанский футболист.
 Алиев, Самед Ага Агамали оглы (1867—1930) — народный комиссар земледелия Азербайджанской ССР.
 Алиев, Самир Ягуб оглы (род. 1979) — азербайджанский футболист.
 Алиев, Сейфаддин Вели оглы (род. 1930) — азербайджанский биолог.
 Алиев, Султан Магомедбегович (род. 1984) — российский самбист и боец смешанного стиля.

Т 
 Алиев, Таир Джаббар оглы (Таир Алиев; род. 1975) — азербайджанский режиссёр.
 Алиев, Тайфур Нариман оглы (род. 1997) — азербайджанский боксёр, участник Олимпийских игр 2020 года, бронзовый призёр Европейских игр 2015 года.
 Алиев, Такиулла Абдулханнанович (1894—1957) — инженер-энергетик, деятель Башкирского национального движения.
 Алиев, Талят Мусеиб оглы (род. 1942) — азербайджанский дипломат.
 Алиев, Тамерлан Магомедович (Тимур Алиев; род. 1973) — чеченский журналист, публицист, блогер.
 Алиев, Теймур Махмудович (1896—1938) — заместитель председателя Совнаркома Казахской АССР с 1936 по 1937 год.
 Алиев, Тельман Аббас оглы (род. 1935) — советский и азербайджанский учёный.
 Алиев, Тембот Ботаевич (род.1866) — карачаевский коннозаводчик, селекционер, зоотехник.
 Алиев, Тимур Ханбаба-оглы (род. 1986) — российский самбист.
 Алиев, Толесин Нурмаганбетулы (1892—1942) — казахский государственный и военный деятель.
 Алиев, Тофик Мамедович (1928 — ?) — советский учёный, специалист в области информационно-измерительной техники.

У 
 
 Алиев, Усман Гатауллович (1924—1986) — советский работник сельского хозяйства, механизатор, Герой Социалистического Труда.

Ф 
 Алиев, Фазиль Иса оглы (род. 1963) — общественно-политический деятель Грузии.
 Алиев, Фархад Шовлат оглы (род. 1963) — министр экономического развития Азербайджана.
 Алиев, Фикрет Ахмедали оглы (род. 1949) — азербайджанский информатик.

Х 
 Алиев, Хабиб Микаилович (1940—1992) — российский писатель, поэт и драматург.
 Алиев, Хасан Хусаинович (1939—2003) — советский и российский танцор и хореограф.

Ш 
 Алиев, Шаитдин Сардар оглы (род. 1947) — азербайджанский государственный деятель, депутат Национального собрания.
 
 Алиев, Шамсула Файзулла оглы (1915—1943) — Герой Советского Союза.
 Алиев, Шахрияр Абыш оглы (род. 1992) — азербайджанский футболист.
 Алиев, Шигабудин Алиевич (род. 1993) — российский боксёр-профессионал.
 Алиев, Шихбала Абульфас оглы (1910—1960) — советский и азербайджанский советский химик.

Э 
 Алиев, Эльвин Физули оглу (род. 1984) — футболист.
 
 
 
 Алиев, Энвер Алиевич (1927—2017) — крымскотатарский советский колхозник, депутат Верховного Совета СССР, Герой Социалистического Труда.
 Алиев, Эрис Хан Султан Гирей (1855—1920) — российский генерал от артиллерии.
 Алиев, Эсенгул Алиевич — председатель Иссык-Кульского облисполкома.
 Алиев, Этибар Бёюкага оглы (1955—1993) — Национальный Герой Азербайджана.

Ю 
 Алиев, Юнис Аскар оглы (1958—1992) — Национальный Герой Азербайджана.
 Алиев, Юрий Мамедович (род. 1937) — полковник, лауреат Государственной премии СССР.

Я 
 Алиев, Явар Якуб оглы (1956—1992) — Национальный Герой Азербайджан.
 Алиев, Яхсан Хусаинович (род. 1959) — советский, российский танцор, хореограф.
 Алиев, Яхья Дадаш оглы (1901—1958) — звеньевой совхоза, Герой Социалистического Труда.



Примечания